Storflärken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storflärken (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,98 ha)
Storflärken (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (13,7 ha)
Storflärken (Kyrkås socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (11,8 ha)
Storflärken (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,67 ha)
Storflärken (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (13,1 ha)
Storflärken (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (3,49 ha)
Storflärken (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn